Kálmán of Kalman is een Hongaarse voornaam en achternaam en kan verwijzen naar:

Voornaam 
 Koloman van Hongarije (ca. 1070-1116), koning van Hongarije
 Kálmán Kalocsay (1891-1976), Esperanto-dichter en vertaler
 Kálmán Kandó (1869-1931), Hongaars elektrotechnicus en uitvinder
 Kálmán Markovits (1931), Hongaars waterpolospeler
 Kálmán Tihanyi (1897-1947), Hongaars televisiepionier
 Kálmán Tisza (1830-1902), Hongaars calvinistisch politicus

Achternaam 
 Emmerich Kálmán (1882-1953), Hongaars componist
 Rudolf Emil Kálmán (1930-2016), Hongaars-Amerikaans elektrotechnicus en wiskundige

Overig 
 Kálmán Imre (spoorwegen), Europese internationale trein vernoemd naar Emmerich Kálmán
 Kalman-filter, rekenmethode van Rudolph Emil Kalman